El término hibridación puede aludir, en esta enciclopedia:

En ecología
 a la hibridación, el proceso realizado para mezclar diferentes especies o variedades de organismos y crear un híbrido;

En biología molecular
 a la  hibridación, el proceso de unir dos hebras complementarias de ADN;

En física y química
 a la hibridación, la mezcla de orbitales atómicos para formar nuevos orbitales apropiados y crear enlaces;

En ciencias sociales
 a la hibridación, un proceso de mestizaje cultural descrito por Néstor García Canclini.